Lunden peut faire référence à :
 Lunden, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Lunden, quartier de la commune de Göteborg, en Suède.